CLAD steht für:
 Centre de linguistique appliquée de Dakar, Sprachinstitut in Dakar (Senegal)
 Clear Language and Design, ein öffentliches Bildungsprogramm der kanadischen Nicht-Profit-Organisation East End Literacy in Toronto
 Canine Leukozyten Adhäsions Defizienz, eine Erbkrankheit bei Irish Settern

CLAD